Brückenstraße 7 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Brückenstraße 7 (Bad Berleburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Berleburg
 Brückenstraße 7 (Bad Cannstatt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Cannstatt
 Brückenstraße 7 (Bad Münstereifel), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Münstereifel
 Brückenstraße 7 (Brand-Erbisdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Brand-Erbisdorf
 Brückenstraße 7–9 (Erbach, Odenwald), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Erbach (Odenwald)
 Brückenstraße 7 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Brückenstraße 7 (Grimma), siehe Liste der Kulturdenkmale in Grimma (A–La)
 Brückenstraße 7 (Hamm), siehe Liste der Baudenkmäler in Hamm
 Brückenstraße 7 (Heblos), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Heblos
 Brückenstraße 7 (Kölleda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kölleda
 Brückenstraße 7 (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Großzschocher
 Brückenstraße 7 (Marktredwitz), siehe Liste der Baudenkmäler in Marktredwitz
 Brückenstraße 7 (Pleinfeld)
 Brückenstraße 7 (Rothenbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rothenbach
 Brückenstraße 7 (Sailauf), siehe Liste der Baudenkmäler in Sailauf
 Brückenstraße 7 (Seffern), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Seffern
 Brückenstraße 7 (Trebsen/Mulde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Trebsen/Mulde
 Brückenstraße 7 (Trier), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Trier-Mitte/Gartenfeld
 Brückenstraße 7 (Wechselburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wechselburg
 Brückenstraße 7 (Weinstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weinstadt
 Brückenstraße 7 (Zellingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Zellingen

Siehe auch:
 Brückenstraße